Иясу I (геэз ኢያሱ), тронное имя Адьям Сагад (Adyam Sagad, геэз አድያም ሰገድ, «тот, перед которым склоняются пределы земли») — негус Эфиопии в 1682—1706 годах. В историографии также известен как Иясу Великий («Старший»). Сочетая силовые методы с переговорами и династических союзов с князьями восстановил свою верховную власть в стране и прекратил феодальные междоусобные войны. Считается наиболее выдающимся представителем Гондэрского периода Соломоновой династии. С его правлением связывают расцвет литературы на языке геэз, иконописи и ремесёл.

Биография 
Иясу родился в 1654 году и был назван в честь Иисуса Навина. Он был сыном императора Йоханныса I. До восшествия на престол будущий монарх Эфиопии управлял провинцией Годжам.

Религиозная политика 
В XVII веке эфиопская церковь была расколота на два основных течения — тоуахдо (умеренное монофизитство, близкое к православию) и кыбат (строгое монофизитство). После изгнания католиков борьба между двумя течениями стала основным содержанием эфиопской политической жизни. Новый император изначально благоприятствовал тоуахдо. В 1687 был созван всеобщий церковный собор, осудивший кыбат. Иясу I повелел представителям обеих группировок удалится в монастырь Дэбрэ-Марьям на озере Тана, чтобы разрешить спорные богословские вопросы. В 1688, в населенном пункте Йибаба открылся новый собор, на котором стороны вновь не пришли к соглашению. Последователи кыбат были преданы анафеме, а главы группировки (абба Уольдэ-Тынсае, абба Тэмэртэ) изгнаны. Анафемы кыбат были повторены и на соборе 1699 года.

Административные и экономические реформы 
В результате серии походов в 1690-х гг. Иясу I сумел подчинить ряд северных областей и принудить Наиба Мусу, турецкого правителя Массауа, к возобновлению торговли с Эфиопией. Император унифицировал правила ведения торговли, установив чёткие размеры таможенных пошлин. В 1689-90 гг. Иясу I создал совещательный орган («мыкыр бет»), включавшийв себя главных светских и духовных сановников. Он также попытался создать единую систему должностей.

Культурная политика 
Период правления Иясу I характеризуется оживлением интеллектуальной жизни, связанным с непрекращающимися религиозными диспутами. К наиболее известным поэтам этой эпохи принадлежали Кыфле-Йоханныс и аззаж Кэнафро. Продолжалась и летописная традиция: цехафэ тыызаз Хауарья-Крыстос записывал историю Йоханныса I и Иясу I вплоть до 1700 г. После его смерти летопись продолжил аззаж Синода, сведший воедино различные хроники XVII века. Аззаж Синода также составил грамматику языка геэз.

Конец правления 
После 1705 г. началась борьба за власть между сыновьями императора. Последователи кыбат вступили в контакт с наследником престола Тэкле-Хайманотом, поднявшим вооружённый мятеж. Император отрёкся от престола и удалился в монастырь на одном из островов на озере Тана. Тэкле-Хайманот вступил в Гондэр и объявил себя приверженцем кыбат. Узнав об этом, Иясу I отменил своё отречение и предал сына анафеме. Вскоре император был похищен и убит по приказу Тэкле-Хайманота. Причислен Эфиопской церковью к мученикам (день поминовения 5 тэкэмта - 2 октября).

Литература 
 Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии; издательство «Прогресс», 1976.

Императоры Эфиопии